Scrapy steht für:
 Scrapy (Band), deutsche Ska-Punk-Band
 Scrapy (Software), Webcrawling-Framework